APD steht als Abkürzung für:

 Aktionsgemeinschaft Privates Denkmaleigentum
 Ambulanter Pflegedienst, häufiger Oberbegriff der gewerblichen Anbieter, siehe Sozialstation
 Amtrak Police Department, USA
 Anterior-Posterior-Durchmesser, ein Messwert der Pränataldiagnostik, siehe Abdomentransversaldurchmesser
 Arbeiter-Arbeiterinnen Partei Deutschland, ehemalige deutsche Kleinpartei in Mecklenburg-Vorpommern
 Autistic Pride Day, ein Feiertag autistischer Menschen
 Autofahrer- und Bürgerinteressenpartei Deutschlands, ehemalige deutsche Kleinpartei
 Avalanche-Photodiode, hochempfindliche und schnelle Photodioden
 APD (Schiffsklasse), ein Rumpfklassifizierungssymbol für schnelle Transportzerstörer der US-Navy
 Landkreis Weimarer Land (für Apolda), Kfz-Kennzeichen

apd steht für:
 Sudanesisch-Arabisch, Sprachcode nach ISO 639-3

Abkürzung